Rogério Bicudo (Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, ) é um violonista, cantor e compositor brasileiro.

Naturais de Campos dos Goytacazes
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)